Случевский — русская фамилия.

 Известные носители
 Случевский, Владимир Константинович (1844—1926) — юрист и государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 Случевский, Измаил Фёдорович (1903—1966) — советский психиатр, доктор медицинских наук, профессор, основатель научной школы.
 Случевский, Капитон Константинович (1843—1906) — член Военного Совета, инженер-генерал.
 
 Случевский, Пётр Кириллович (1899—1979) — генерал-майор инженерных войск ВС СССР, генерал бригады Народного Войска Польского.
 Случевский, Семён Александрович — советский, российский и украинский спортивный журналист.
 Случевский, Фёдор Измайлович (1931—1993) — советский психиатр, доктор медицинских наук, профессор; сын И. Ф. Случевского (см.).

Двойная фамилия 
 Ковалёв-Случевский, Константин Петрович (род. 1955) — русский писатель, историк, культуролог, телеведущий и путешественник, профессор ИЖЛТ.